St. Ibs (für St. Jacob) steht für Kirchen:
 St. Ibs (Bornholm)
 St. Ibs (Roskilde)